Черновка в верхнем течении Чёрная — река в России, протекает в Сланцевском районе Ленинградской области. Берёт начало из болота Варра. На берегу реки находится деревня Черно. Впадает в Нарвское водохранилище. Длина реки составляет 14 км. В верховье русло реки спрямлено осушительными каналами.
До создания Нарвского водохранилища впадала в реку Плюсса у затопленной ныне деревни Усть-Чернова.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Нарва, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01030000412102000026680
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002668
 Код бассейна — 01.03.00.004
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 

Реки Сланцевского района